Ernest Johnson (1886-1963), joueur de hockey sur glace
 Ernest Johnson (1912-1997), cycliste britannique